Сре́днее Ша́ри (, ) — административный регион в Республике Чад. Название своё регион получил по названию реки Шари.
 Административный центр — город Сарх.
 Площадь — , население —

География 
Регион Среднее Шари находится в южной части Чада и занимает большую площадь бывшей одноимённой префектуры. На востоке граничит с регионом Саламат, на севере с регионом Гера, на западе с регионами Шари-Багирми, Лак и Мандуль, на юге с Центральноафриканской Республикой. На территории региона находится крупное озеро Иро.

Население 
Населяют регион преимущественно представители народности сара. Жители 3 деревень Гори, Дамтар и Маилао, расположенных на противоположных берегах реки Шари, говорят на языке лаал, который не отнесён ни к одной языковой группе.

Административное деление 
В административном отношении регион подразделяется на 3 департамента:
 Бар-Кох (состоит из 5 субпрефектур: Сарх, Балимба, Корболь, Кумого и Мусафойо);
 Гранд-Сидо (состоит их 4 супрефектур: Маро, Данамаджи, Джеке-Джеке и Сидо);
 Лак-Иро (состоит их 9 супрефектур: Кьябе, Алако, Бальтубай, Бохобе, Бум-Кабир, Динджебо, Нгондейе, Роро и Сингако).

Экономика 
Основой экономики региона является сельское хозяйство — животноводство, рыболовство, выращивание хлопка и сахарного тростника.

Населённые пункты 
 Банда
 Биобе
 Джоли
 Кемдере
 Кисими
 Кубала
 Маита
 Мангара
 Моссиара-Янга

Регионы Чада